Barranc de la Rovira (Bages), afluent de la Riera de Coaner (Bages)
 Barranc de la Rovira (Conques), corrent d'aigua que es forma al municipal d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)